Rue de Condé à Lyon ;
 Rue de Condé à Paris.